Superligaen 2022/2023 är den 33:e säsongen av Superligaen, den högsta fotbollsserien i Danmark. Regerande mästare inför säsongen var FC Köpenhamn från Köpenhamn.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 DBU.dk
 danskbodfold.com

2022 i Danmark
2023 i Danmark
Fotbollssäsongen 2022/2023
2022/2023